

Toponímia 
 Bermudas — território britânico ultramarino a oeste do sul dos Estados Unidos

Estados Unidos
 Bermuda Dunes — região censitária da Califórnia
 Bermuda Run — cidade da Carolina do Norte

Outros usos 
 Bermuda (roupa) — espécie de calças curtas ou calção longo
 Bermuda TifWay 419 — grama (relva) para uso esportivo
 Bermuda Hogges Football Club — clube de futebol bermudenho
 Bermuda Triangle — álbum de Buckethead de 2002

Desambiguações de topônimos